Thalész, az ókorban több görög alkotó neve.

 Thalész, milétoszi filozófus
 Thalész, krétai költő, Lükurgosz kortársa
 Thalész, szintén költő, Hésziodosz kortársa, munkái nem maradtak fenn
 Thalész, szicíliai rétor, munkái nem maradtak fenn
 Thalész, sziküóni festő, munkái elvesztek, Pauszaniasz Periégétész említi

Források